Lea ist eine deutsche Frauenzeitschrift, die wöchentlich von der Mediengruppe Klambt herausgegeben wird. Chefredakteurin ist seit September 2019 Britta Behrens. 

Die erste Ausgabe der Zeitschrift wurde am 14. Juli 1999 veröffentlicht. Im Mai 2014 wurde der Redaktionssitz von Baden-Baden nach Hamburg verlegt.

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Hamburg)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Ersterscheinung 1999